Amerikai Egyesült Államok
 Ainsworth (Indiana)
 Ainsworth (Iowa)
 Ainsworth (Nebraska)
 Ainsworth (Washington)
 Ainsworth (Wisconsin)

 Egyesült Királyság
 Ainsworth (Radcliffe), Anglia

 Kanada
 Ainsworth (Brit Columbia)

Nevek
 Ainsworth, családnév